El término Bellegarde puede referirse a:

Geografía
 Bellegarde, comuna francesa de Gard.
 Bellegarde, comuna francesa de Gers.
 Bellegarde, comuna francesa de Loiret.
 Bellegarde, comuna francesa de Tarn.
 Bellegarde, antigua comuna francesa de Tarn-et-Garonne, actualmente integrada en Vazerac.
 Bellegarde, nombre en francés de la comuna suiza de Jaun en el cantón de Friburgo.

Personalidades
 Roger de Saint-Lary de Bellegarde, favorito de Enrique III.
 Roger de Bellegarde
 Jean Baptiste Morvan de Bellegarde, escritor francés del siglo XVII. 
 Heinrich Johann de Bellegarde, general del siglo XVIII.